9999 Wiles

Persone 

 Andrew Wiles
 Gordon Wiles
 Jason Wiles